La cirrosi biliar primària, sovint abreujada CBP, és una malaltia autoimmunitària del fetge marcada per la destrucció progressiva i lenta dels conductes biliars petits del fetge, amb els conductes intralobulillars (canals de Hering) afectats en l'inici de la malaltia. Quan aquests conductes estan danyats, la bilis s'acumula en el fetge (colèstasi) lesionant així el teixit hepàtic. Aquesta lesió pot conduir a la formació de cicatrius, fibrosi i, finalment, a la cirrosi. Abans es pensava que era una malaltia rara, però els estudis més recents han demostrat que pot afectar fins a 1 de cada 3-4.000 persones, la proporció de sexes és d'almenys 9:1 (dona a home).

Referències 

Malalties autoimmunitàries
Malalties i trastorns hepàtics